

Sigle 
 British Sign Language – lingua dei segni britannica
 BSL – Livello di biosicurezza

Codici 
 BSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo (Francia)
 bsl – codice ISO 639-3 della lingua basa-gumna

Sport 
 Basketbol Süper Ligi –  massima serie del campionato turco di pallacanestro
 Buckley Systems Limited – costruttore motociclistico che ha partecipato al motomondiale